Háron ima več pomenov:

 Haron - voznik v grški mitologiji in kasneje v krščanski mitologiji
 Haron - naravni satelit planeta Pluton